Александр Андриенко:
 
 Андриенко, Александр Егорович (1923—1988) — разведчик 1086-го стрелкового полка 323-й стрелковой дивизии 33-й армии 1-го Белорусского фронта, рядовой. Полный кавалер ордена Славы.
 Андриенко, Александр Иванович (род. 1959) — российский актёр, заслуженный артист России. Примечания